ОП, оп — аббревиатура, сокращение, или междометие, имеет следующие значения:
 Общевоенная подготовка — предмет обучение в военном деле.
 Орден Проповедников — второе название ордена святого Доминика.
 Оргия Праведников — рок-группа под управлением Сергея Калугина.
 ОП — Офисный планктон
 ОП — Огнетушитель порошковый
 ОП — Особая папка — одна из самых высоких степеней секретности.
 ОП — Оперативная память — компонент ПК
 ОП — Организатор перевозок (Москва) — государственное казённое учреждение, действующее при Департаменте транспорта Москвы.
 ОП — общий пионер
 ОП — Оборонпром
 ОП или ПВО — противовыбросовое оборудование
 ОП — остеопороз
 ОП — общевойсковой полигон
 ОП, ОПРФ — Общественная палата, Общественная палата Российской Федерации
 ОП — газета «Орловская правда»
 ОП — остановочная платформа
 ОП — острый панкреатит
 оп. — опус
 оп. — опера
 оп. или оп-та — оперетта
 оп., опер. или опер-я — операция
 ОП — общий план
 ОП — опытное поле
 ОП — остановочный пункт
 ОП — охрана природы
 ОП — основная память
 ОП или оргпреступность — организованная преступность
 ОП — основная плоскость (корабля)
 ОП — оптический прицел
 ОП — опорный пункт
 ОП — опытное производство
 ОП — огневая позиция
 оп. или О. — оператор
 ОП — операционная прибыль

См. также 
 OP (латиница)